Heindorf ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Friedrich Heindorf (1774–1816), deutscher klassischer Philologe
 Ray Heindorf (1908–1980), US-amerikanischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Haindorf
 Hayndorf
 Heinsdorf